Баснетт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1893—1966) — британский футболист, чемпион 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клуба «Бернли» (1921).
  (род. 1957) — британский игрок в регбилиг, чемпион Регбийной премьер-лиги (1982, 1983) и обладатель Кубка вызова (1984) в составе клуба «Уиднес».
  (1924—1989) — британский общественный деятель, президент Конгресса профсоюзов (1978).